Jason Frederick Kidd (ur. 23 marca 1973 w San Francisco) – amerykański  koszykarz, występujący na pozycji rozgrywającego, po zakończeniu kariery zawodniczej – trener koszykarski, obecnie trener Dallas Mavericks.

W 1992 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Karierę koszykarską rozpoczynał podczas studiów uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley, skąd po dwóch latach został wybrany z drugim numerem draftu NBA 1994 przez Dallas Mavericks. W tejże drużynie grał w latach 1994-1996 i 2008-2013, a w 2011 roku zdobywał z nimi mistrzostwo NBA. Wcześniej, w 2002 oraz 2003 Kidd wraz z New Jersey Nets docierał do finałów NBA, jednakże jego zespół ulegał odpowiednio najpierw Los Angeles Lakers, a potem San Antonio Spurs. Karierę zakończył 3 czerwca 2013, jako zawodnik New York Knicks. W ciągu całej kariery Kidd dziesięciokrotnie brał udział w meczach gwiazd, a pięciokrotnie był wybierany do pierwszego składu defensywy oraz całej NBA. Drugi najlepszy asystujący oraz przechwytujący w historii NBA, a także trzeci zawodnik w liczbie trafionych rzutów za trzy punkty oraz zanotowanych triple-double. Mistrz olimpijski z Sydney w 2000 i z Pekinu w 2008.

Podczas rozgrywek 2001/2002 zajął drugie miejsce w głosowaniu na MVP sezonu.

W 2002 wystąpił w filmie Magiczne buty.

Kariera trenerska 
Dziewięć dni po zakończeniu kariery zawodniczej, 12 czerwca 2013, został mianowany głównym trenerem Brooklyn Nets. W pierwszym sezonie jako trener doprowadził Nets z bilansem 44–38 do półfinałów konferencji Wschodniej, w których przegrali 4–1 z Miami Heat. 1 lipca 2014 został trenerem Milwaukee Bucks, którzy pozyskali go w zamian za wybory w drugich rundach draftów 2015 i 2019.

22 stycznia 2018 został zwolniony ze stanowiska głównego trenera Milwaukee Bucks, po uzyskaniu rezultatu 23-22.

28 czerwca 2021 zawarł umowę trenerską z Dallas Mavericks.

Osiągnięcia

NCAA 
 Uczestnik:
 rozgrywek Sweet 16 turnieju NCAA (1993)
 turnieju NCAA (1993, 1994)
 Zawodnik Roku:
 konferencji Pac-10 (1994)
 Naismith Prep Player of the Year (1992)
 Wybrany do I składu All-American (1994)
 Najlepszy pierwszoroczny zawodnik:
 NCAA według USBWA (1993)
 konferencji Pac-10 (1993)
 Uczelnia zastrzegła należący do niego numer 5 (2004)

NBA 
  Mistrz NBA (2011)
 2-krotny wicemistrz NBA (2002–2003)
 10-krotnie powoływany do udziału w meczu gwiazd NBA (1996, 1998, 2000–2004, 2007–2008, 2010). Z powodu kontuzji nie wystąpił w 2007 roku.
 Wybrany do:
 I składu:
 NBA (1999–2002, 2004)
 defensywnego NBA (1999, 2001, 2002, 2006)
 debiutantów NBA (1995)
 II składu:
 NBA (2003)
 defensywnego NBA (2000, 2003–2005, 2007)
 składu najlepszych zawodników w historii NBA, wybranego z okazji obchodów 75-lecia istnienia ligi (2021)
 Debiutant roku NBA (1995)
 2-krotny laureat nagrody NBA Sportsmanship Award (2012–2013)
 Zwycięzca Skills Challenge podczas NBA All-Star Weekend (2003)
 Lider:
 sezonu regularnego NBA w asystach (1999–2001, 2003–2004)
 play-off w:
 liczbie celnych rzutów za 3 punkty (2011)
 średniej:
 asyst (1997, 1999, 2001, 2004)
 przechwytów (1998, 2012)
 Debiutant miesiąca NBA (marzec 1995)
 Klub Nets zastrzegł należący do niego w numer 5

Reprezentacja 
  2-krotny mistrz olimpijski (2000, 2008)
  3-krotny mistrz Ameryki (1999, 2003, 2007)
 Atleta Roku - USA Basketball Male Athlete of the Year (2007)

Inne 
 Wybrany do Koszykarskiej Galerii Sław im. Jamesa Naismitha (2018)

Trenerskie 
  Mistrzostwo NBA (2020 jako asystent trenera)

Rekordy 
 Punkty: 43 (przeciwko Houston Rockets 29 marca 2001)
 Celne rzuty z pola: 16 (przeciwko Houston Rockets 29 marca 2001)
 Oddane rzuty z pola: 36 (przeciwko Utah Jazz 20 stycznia 2003)
 Celne rzuty za 3 punkty: 8 (2 razy)
 Oddane rzuty za 3 punkty: 12 (4 razy)
 Celne rzuty osobiste: 17 (przeciwko New York Knicks 17 grudnia 2002)
 Oddane rzuty osobiste: 22 (przeciwko Vancouver Grizzlies 22 marca 1999)
 Zbiórki: 19 (przeciwko Orlando Magic 16 listopada 2007)
 Asysty: 25 (przeciwko Utah Jazz 8 lutego 1996)
 Przechwyty: 7 (przeciwko Phoenix Suns 17 lutego 2010)
 Bloki: 4 (2 razy)
 Minuty: 56 (przeciwko Portland Trail Blazers 14 listopada 1997)

Statystyki w NBA 

Na podstawie

Sezon regularny

Play-offy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze NCAA All-American
Amerykańscy trenerzy koszykarscy
Trenerzy Brooklyn Nets
Trenerzy Dallas Mavericks
Trenerzy Milwaukee Bucks
Koszykarze Dallas Mavericks
Koszykarze New Jersey Nets
Koszykarze Phoenix Suns
Koszykarze New York Knicks
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Urodzeni w 1973
McDonald’s High School All-Americans
Zawodnicy NBA z zastrzeżonymi numerami
Koszykarze California Golden Bears
Koszykarze Parade High School All-Americans
Asystenci trenerów Los Angeles Lakers
NBA All-Stars
Ludzie urodzeni w San Francisco